El término Baos puede referirse a:

Náutica 
 Bao, viga superior de la cuaderna, sobre la que está colocada la cubierta.

Geografía 
 Baos (La Coruña), parroquia civil española del municipio de Mazaricos, provincia de La Coruña, Galicia.
 Baos (Lugo), parroquia civil española del municipio de Ribera de Piquín, provincia de Lugo, Galicia.

Véase también 
 Bao (desambiguación)